Lostock ist:
 Doreen Lostock, eine Figur in der britischen Seifenoper Coronation Street

 Lostock (Bolton), ein Wohnbezirk von Bolton in Greater Manchester, England
 Lostock Hall Gatehouse
 Lostock Railway Station
 Lostock (Trafford), ein Wohnbezirk von Trafford in Greater Manchester, England
 Lostock Dam, ein hoher mit Erde und Geröll aufgeschütteter Damm am Paterson River, nordwestlich von Newcastle, New South Wales, Australien
 Lostock Gralam, ein Dorf und Civil parish in Cheshire, England
 Lostock Gralam Railway Station
 Lostock Hall, ein kleines Dorf südlich von Preston in Lancashire, England.
 Lostock Hall Railway Station
 River Lostock, ein Fluss in Lancashire, England